Heilwig ist ein deutscher weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Er ist abgeleitet vom Althochdeutschen heil (unversehrt, heil, gesund) und wig (Krieg, Kampf).

Varianten sind: Hillevi (finnisch/schwedisch) und Hilla (finnisch).

Namensträgerinnen 
 Heilwig (Eigilwi) (um 800), edle Sächsin, Gemahlin des Grafen Welf I., Mutter von Judith, der zweiten Gemahlin Ludwigs des Frommen
 Heilwig von Holstein (1400–1436), Gräfin von Oldenburg
 Heilwig von der Lippe (1200–1248), deutsche Zisterziensernonne, Klostergründerin
 Heilwig von der Mehden (1923–1997), deutsche Autorin und Kolumnistin
 Heilwig Pfanzelter (* 1953), österreichische Fernsehmoderatorin, Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch  
 Heilwig-Gymnasium, Gymnasium in Hamburg

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname